Krążek – wieś w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Bolesław
 Krążek – do gry w hokeja na lodzie
 Krążek linowy – element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych
 Krążek międzykręgowy – potocznie dysk – struktura kręgosłupa
 Krążek przesuwny – jako maszyna prosta
 Krążek stały – jako maszyna prosta
 Krążek Secchiego – przyrząd do pomiaru przezroczystości wody
 Krążek rozmycia – parametr stosowany w fotografii
 Krążek – potocznie o płycie np. z muzyką
 Krążek – polski zespół muzyczny z nurtu piosenki turystycznej i poezji śpiewanej

Zobacz też 
 Sprężyna krążkowa
 Wielokrążek